Ханизио има више значења:

 Ханизио (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ханизио, Гранха (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ханизио, Лас Гарсија (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ханизио, Исла Ханизио (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ханизио (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику